Anderson Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Mountain (Alabama)
 Anderson Mountain (Alaska)
 Anderson Mountain (Carroll County, Arkansas)
 Anderson Mountain (Washington County, Arkansas)
 Anderson Mountain (Colorado)
 Anderson Mountain (Idaho)
 Anderson Mountain (Colusa County, Kalifornien)
 Anderson Mountain (Lassen County, Kalifornien)
 Anderson Mountain (Napa County, Kalifornien)
 Anderson Mountain (Missouri)
 Anderson Mountain (Catron County, New Mexico)
 Anderson Mountain (Hidalgo County, New Mexico)
 Anderson Mountain (North Carolina)
 Anderson Mountain (Oklahoma)
 Anderson Mountain (Coos County, Oregon)
 Anderson Mountain (Douglas County, Oregon)
 Anderson Mountain (Scott County, Tennessee)
 Anderson Mountain (Texas)
 Anderson Mountain (Utah)
 Anderson Mountain (Washington)